Maurice Maindron, écrivain et entomologiste français ;
 Hippolyte Maindron, sculpteur français ;
 Ernest Maindron, historien français.

Voir aussi 
 Rue Hippolyte-Maindron